Cottus (geslacht), een vissengeslacht
Cottus (mythologie), een honderdarmige Griekse mythologische reus